Senior-VM i snooker 2010 (Wyldecrest Park Homes World Seniors Championship) var en inbjudningsturnering i snooker för spelare över 40 år. Turneringen spelades över tre dagar i Cedar Court Hotel i Bradford, England. Det var första upplagan av turneringen i detta format.

Alla nu levande världsmästare i snooker över 40 år bjöds in att delta i turneringen, men Ray Reardon, Stephen Hendry och Terry Griffiths tackade nej. Alex Higgins skulle ha deltagit, men avled under hösten 2010. Även sexfaldige VM-finalisten Jimmy White fick en direktplats i huvudturneringen, medan åtta andra spelare över 40 fick kvala om den sista platsen i huvudturneringen. Detta kval vanns av Nigel Bond.

Senior-VM 2010 vanns av 48-årige Jimmy White, som slog 53-årige Steve Davis i finalen.

Resultat

Huvudturnering
Huvudturneringen spelades 5–7 november.

Kval
Kvalet spelades 28–30 maj i Cue Gardens, Bradford. Darren Morgan skulle ha deltagit men fick lämna återbud, och ersattes av Peter Lines.

Källor

Externa länkar
World Snooker
Top Drawer

Referenser

2010 i Storbritannien
Snookersäsongen 2010/2011
2010